Amargosa Opera House and Hotel, een theater in het Amerikaanse plaatsje/spookstadje Death Valley Junction
 Civic Opera House, een operatheater in de Amerikaanse stad Chicago
 Royal Opera House, een operahuis in de Londense wijk Covent Garden
 Sydney Opera House, een gebouw voor opera en andere muziek in de Australische stad Sydney, bekend om de opvallende architectuur
 Manchester Opera House, een operahuis in de Britse stad Manchester